Koływań – osada w Rosji, w rejonie kurińskim Kraju Ałtajskiego
 Koływań – miasto w Rosji w pobliżu Nowosybirska
 Koływań – nieużywana nazwa Tallinna w Estonii
 Koływań – nieużywana nazwa Klewania na Ukrainie